AZP steht für:

 Allgemeine Zeitschrift für Philosophie (mitunter auch AZPh), wissenschaftliche Fachzeitschrift für Philosophie, Sitz in Hildesheim
 Assistent Zahnärztliches Praxismanagement, siehe Zahnmedizinischer Fachangestellter#Weiterbildung
 Jorge Jiménez Cantú National Airport (IATA-Code), Flughafen von Ciudad López Mateos, Municipio Atizapán de Zaragoza, Mexiko
 Arizona Pacific Airways (ICAO-Code), US-amerikanische Fluggesellschaft

AZP